Hilariano (mestre dos ofícios) - mestre dos ofícios bizantino
 Hilariano (magistrado) - magistrado romano
 Hilariano (vir clarissimus) - vir clarissimus romano
 Hilariano (prefeito pretoriano) - prefeito pretoriano romano